Aríscio Optato — prefeito augustal do 
 Optato de Milevi — bispo e santo do 
 Optato (prefeito urbano) — prefeito urbano do 
 Optato (patrício) — patrício do 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história